kanton Chalon-sur-Saône-Ouest
 kanton Chalon-sur-Saône-Nord
 kanton Chalon-sur-Saône-Sud
 kanton Chalon-sur-Saône-Centre